Novoivànovka (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novoivànovka (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novoivànovka (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novoivànovka (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia